«Детские Дюны» — детский санаторий и реабилитационный центр в Курортном районе Санкт-Петербурга.

История 
К 1 июня 1906 года в Санкт-Петербурге было три детских больницы: Николаевская (ныне им. Филатова) открытая в 1834 г. на 110 коек, Елизаветинская (ныне им.Пастера) открытая в 1844 г. на 110 коек и принца Ольденбургского (ныне им. Раухфуса) возникшая в 1869 г. на 262 койки. Эти годы отличаются ростом благотворительности, созданием организаций помощи бедным и больным детям и сбором для этих целей средств. Наиболее крупный вклад вносило Ведомство учреждений императрицы Марии и Императорское Человеколюбивое общество, которые по существу были государственными. Несколько десятков учреждений охватывало более 30 тысяч детей. Одним из учреждений организованных по частной инициативе было возглавляемое Михельсон Ольгой Морицовной «Общество Попечения о бедных и больных детях» (Синий Крест) для детей жертв злоупотреблений О. П. О. Б. Д.

Основная база Приморское шоссе 37 км дом 1 
В 1901 году в Попечительском Комитете о сёстрах Красного Креста, для детей нуждающихся в климатическом лечении в больнице при Общине Св. Евгении, решили устроить дачу — санаторию. Вышли с ходатайством в Министерство Земледелия и Государственного имущества, которое от имени Государя Императора 14 июля 1901 года разрешило, а 11 октября выделило в натуре участок № 14 в 1 десятину 1600 кв. саженей из казённых земель между полотном Приморской железной дороги и Оружейным заводом на улице Лесной дом 7. Была оказана помощь в выделении леса 2950 штук из Лисинской казённой дачи. Санатория предназначалась для хронически больных детей с различными формами хирургического туберкулёза. Была открыта подписка для сбора средств. Из отчёта видно, что с 01.01.1903 по 01.01.1906 гг. поступило:

 от Колачевской Е. В. 18032 рубля 92 копейки
 от графини Гейденъ О. О. 1000 рублей
 от церковного сбора 2017 рублей 25 копеек
 от г. Рукавишникова 1300 рублей
 из разных поступлений 4522 рубля 79 копеек

Колачевская Евгения Владимировна взяла на себя все заботы о постройке дачи и была избрана Председателем строительной Комиссии, которая руководила постройкой санатория. После её смерти (17.02.1906) председателем избрали её мужа Колачевского Сергея Николаевича, который закончил стройку и открыл санаторий 01.06.1906 года. Учреждение было названо именем Евгении Владимировны. А с 18 декабря 1911 года, после кончины и Сергея Николаевича санаторий стал называться «Сестрорецкая детская санатория им. супругов С. Н. и Е. В. Колачевских».

Ходатайства в лечении детей требовали расширять базу санатория. Для этого был куплен соседний дом с участком. К 01.01.1909 г количество пациентов возросло с 20 до 54 детей.

Для сохранения помещений сухими все постройки были возведены на высоких каменных столбах, с заделкой промежутков кирпичом с продухами, открытыми летом. Полы были деревянные: чёрный пол тщательно смазанный, воздушный зазор и чистый пол. Доски покрывались линолеумом. Наружные стены красились масляной краской. Изнутри стены обшиты пробкой, оштукатурены и в рост человека покрашены масляной краской. Стены выше роста человека и потолок красились клеевой краской. Детские палаты 4 шт. имели вместимость на 7 детей каждая. Отопление печное дровяное. Освещение при помощи спирта, а с 1909 года электрическое. Водоснабжение из собственного крытого колодца при помощи помпы. На территории были баня с паром и формалиновая дезинфекционная камера, прачечная, дворницкая. Для качественного молока в санатории было 6 коров с коровником. На гужевых работах использовалась своя лошадь и набор повозок с конюшней

Для детей в санатории были постоянные врач и учительница, а при необходимости приглашались врачи Сестрорецкой земской больницы. Уход и надзор за детьми возлагались на старшую медицинскую сестру Общины Святой Евгении.

Строго соблюдался режим: 7 часов — подъём, 8 ч. — 1й завтрак (горячее молоко или ячменный кофе, молочная каша и булка с маслом, яйцо или котлета), до 10 часов детей выносили на воздух, 10 ч. — 2й завтрак (чашка молока, булка с маслом или мёдом), 13 ч. — обед (суп, жаркое и молоко, по праздникам сладкое), до 16 часов воздушные ванны, 16 ч. — первый ужин (молоко, хлеб с маслом иногда какао с печеньем). Зимой после ужина дети оставались в помещениях из-за темноты, а летом до 18 часов прогулки. В 18 ч. ужин (суп, каша или яичница или мясная запеканка или макароны, молоко). 19 часов детей укладывали спать и с 20 часов полная тишина. Летом если не было дождя все приёмы пищи были на улице. В промежутках медицинские процедуры.

Постановлением от 24 декабря 1918 года Сестрорецкий детский санаторий им. Колачевских перешёл в ведение государства и предназначался больным детским туберкулёзом.

Филиал на ул. Лесной дом 7 

Филиал санатория «Детские Дюны» находится посреди соснового парка, окружён улицами с домами являющимися памятниками архитектурного наследия охраняемые КГИОП Развитие филиала пошло с Дачи доктора Льва Моисеевича Клячко который похоронен практически со всей семьёй на еврейском кладбище сразу за мемориальным кладбищем на Приморском шоссе 37 км .
В детском санатории им. проф. Маслова в 1964 году среди соснового парка Сестрорецкого курорта поднялось белокаменное здание. Новый режимный корпус вступил в строй 1 января 1965 года. Здесь  жили и лечились одновременно по 160 маленьких детей, страдающих хронической пневмонией. В двух этажах корпуса размещались палаты, в основном рассчитанные на 4 человека, лечебные кабинеты. На третьем этаже — веранды для сна на свежем воздухе, лечебной физкультуры. На оборудование было выделено 130 тыс. руб. (в 2006 году это было здание санаторной школы для детей 1-4 классов).

В 2014 году Комитет по госзаказу СПб объявил тендер на разработку проекта реконструкции 2-й площадки санатория «Детские дюны» на Лесной улице в Сестрорецке. В филиале лечатся дети до 10 лет. Все корпуса, кроме лечебно-диагностического, будут снесены, а оставшийся — перестроен.
Проект предполагает снос 6 корпусов санатория — дошкольного, школьного, пищеблока, административного, хозяйственного и дома обслуживания персонала, а также летних павильонов и контрольно-пропускных пунктов. На их месте появятся новые здания с теми же функциями площадью 26 тысяч м², соединённые тёплыми переходами.
Площадь сохраняемого лечебно-диагностического корпуса будет увеличена с 550 м² до 1,4 тысячи кв. м. В нём разместятся административное и консультативно-диагностическое отделения. Здание — памятник федерального значения (дача врача Льва Клячко).
В итоге санаторий сможет принимать на лечение до 160 детей 4-10 лет без родителей и 24 ребёнка с родителем.
Максимальная стоимость разработки проекта — 67,2 млн рублей. Проект должен быть подготовлен до 20 декабря 2015 года.

Основная база на Приморском шоссе 37 километр 
В 1910 году Общество Попечения о бесприютных детях (ОПОБД) решило построить санаторий для детей-рахитиков, слабосильных и худосочных, взятых из подвалов и чердаков. В Санкт-Петербурге приют был на 200 детей и нуждался в расширении. Многим больным детям показано было проживание на свежем воздухе круглый год. Строительство санатория проходило с 1910 по 1912 годы на земле представленной обществу Министерством Землеустройства и Земледелия рядом с Сестрорецким Курортом за рекой Сестра по Приморской железной дороге. Сегодня это первый и второй корпуса основной базы санатория Детские Дюны. Здания были из красного кирпича, с металлической кровлей, перекрытия по металлическим балкам с деревянной заборкой, полы керамические и линолеумные, окна высокие арочные.

Лечение в санаториях сочеталось с учебными занятиями в школе с 9 часов утра до 17 часов вечера. Было шесть групп детей. Изучали математику, русский язык, историю, географию, Закон Божий. До 1917 года профиль санатория не менялся. После 1917 года в санаторий принимались дети больные костным туберкулёзом.
Санаторий назывался:
 1926 — Сестрорецкая детская костно-туберкулёзная санатория.
 1933 — Приморское санаторное отделение научно-практического института хирургического туберкулёза и костно-суставных заболеваний.
 1934 — Детская костно-туберкулёзная санатория № 12.
 1940 — Детская костнотуберкулёзная больница № 12.
 1941 — Во время ВОВ территорию занимал 1-й батальон 3-го СП 291 стрелковой дивизии, вдоль железной дороги сначала располагалась пулемётная рота, а затем 2-й батальон. Штаб батальона был в красном кирпичном здании — в его подвале. Санчасть и кухня находились в расположении санатория.
 1956 — Детский кардиоревматологический санаторий «Дюны».
 1993 — Реабилитационный центр «Детские Дюны».
 2000 — Государственное учреждение здравоохранения "Детский санаторий реабилитационный центр «Детские Дюны».

Вот как описывает в своём дневнике Чуковский, Корней Иванович, посещение им санатория в июле 1924 года:

27 июля «…Был я вчера у детей-калек, в санатории для детей, страдающих костным туберкулёзом. Санатория на песчаной горе, в дюнах. … пошёл к красному бараку, возле которого на солнце лежало 25-30 всевозможных уродцев. Когда они узнали, что им будут читать, они радостно кинулись звать других, и это было самое страшное зрелище. Кто на одной ноге, кто на четвереньках, кто прямо ползком по земле — с необыкновенной быстротой сбежались они ко мне. У одного перевязан нос, у другого — тончайшие ноги и широчайшая голова; самые удачливые — на костыльках. Я им читал „Мойдодыра“ и „Тараканище“. Потом разговаривал с ними. Некоторые из них привязаны к кроваткам, так как они слишком егозят….»

28 июля "… Я был вчера у детей в санатории для туберкулёзных. Мне приготовили, в благодарность за чтение, порцию мороженого в огромной глубокой тарелке, Я съел почти всю. Сегодня стою возле мороженщика, ем мороженое, стоят трое девочек и завистливо смотрят. Я угостил их, разговорились, и я пошёл к ним. Оказалось, что они пациентки санатория для нервных детей. Жаловались на обращение: «нас за волосы таскают и царапают; одну учительницу мы так и прозвали: „царапка“. Показывали царапины. Я познакомился с ихним доктором и с воспитательницей. Завтра пойду к ним. И доктор и воспитательница издёрганные люди, со своими питомцами — на положении комбатантов….»

Во время войны 1941-45 годов санаторий оказался в прифронтовой полосе (КаУР). В одном из кирпичных зданий располагался госпиталь, в другом военный архив. Эти здания сохранились, а все деревянные здания и подсобные постройки во время войны сгорели. Вблизи санатория находится много ДОТов входивших в систему бывшего КаУРа.

В 1956 году санаторий был восстановлен, как круглогодичный на 50 коек для детей в возрасте от 7 до 14 лет больных ревматизмом. С 1962 года лечение сменилось на реабилитацию после ревматизма. К 1963 году дополнительно к двум сохранившимся (1й и 2й) и восстановленным корпусам был построен корпус водогрязелечебницы, трёхэтажное здание спального корпуса для детей старшего возраста и общежитие сотрудников, деревянное одноэтажное здание школы (не сохранилось). В первом корпусе располагались: в цокольном этаже — пищеблок и столовая; на первом этаже — спальное отделение на 30 детей (пост) и кабинет оксигенотерапии; на втором этаже — бухгалтерия, лаборатория, физиотерапия, рентген, ЛОР, стоматология. Второй корпус был полностью спальным для больных детей.

В эти годы регулярно начинают использовать для восстановительного лечения местные лечебную грязь и минеральную кембрийскую воду гдовского горизонта из скважины, пробурённой на глубину 160 м.

В 1973 году построено современное двухэтажное здание школы, сданное в эксплуатацию к 1 сентября 1974 года.

До 1964 года главным врачом санатория был Павлов Павел Алексеевич, а с 1964 по 1977 год Оганесов Иван Артёмьевич (1917—1977). Похоронен на Сестрорецком кладбище (участок 1).

В 80х годах XX в. проектируется, а к 1994 году заканчивается строительство комплекса трёхэтажных зданий спального корпуса, административного корпуса с пищеблоком, театрально-концертного комплекса непосредственно примыкающих к школе. Коечная мощность основной базы санатория увеличивается до 240 комфортабельных мест. Все новые корпуса соединены переходными галереями, позволяющими выполнять реабилитационный процесс без выхода детей на улицу. В старых корпусах развёрнута работа более 20 лечебно-диагностических кабинетов широкого лечебного профиля, это позволяет лечить, как основное заболевание так и сопутствующие.
В 2006—2008 году в санатории построено два новых корпуса «Лечебно-физкультурный» и «Производственно-бытовой».
Реконструкция началась в "Детских Дюнах в 2006 году — в год столетия. Работы практически полностью завершены. Только тепловых сетей здесь проложили 17 километров. Капитально отремонтирована водогрязелечебница, все корпуса соединены крытыми переходами. Дети получают лечение круглый год и должны переходить из корпуса в корпус без риска простудиться. Осталось отремонтировать одно здание под отделения «Мать и дитя», функциональную диагностику и психотерапию. Губернатор СПб намерена за 2 года завершить реконструкцию.

Ссылки 
Дача Клячко

См. также 
http://www.detdune.ru/   сайт санатория

Примечания 

Сестрорецк
Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга